Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1981 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1981. Tytuł zdobył Ole Olsen.

Finał 
 Vojens, 21 września 1981

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu

1981
1981 w sporcie żużlowym
1981 w Danii
Sport w Vojens